Кошарська волость — адміністративно-територіальна одиниця Конотопського повіту Чернігівської губернії з центром у селі Кошари . 

Особи:
 Кошарська Галина Дмитрівна (1944) – літературознавець, публіцист, перекладач.